! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 187001–187100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 187101–187200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 187201–187300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 187301–187400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 187401–187500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 187501–187600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 187601–187700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 187701–187800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 187801–187900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 187901–188000 [ editare]

Lista planetelor minore (187001-188000)